Home Park pode ser:

Locais
 Home Park (Atlanta), um bairro de Atlanta
 Home Park (castelo de Windsor), um parque no Castelo de Windsor
 Hampton Court Park, em Londres, também conhecido como Home Park

Desporto
 Home Park (estádio), estádio de futebol em Plymouth, England, onde joga o Plymouth Argyle Football Club

Desambiguação